Vaya con Dios („Geh mit Gott“) ist eine spanische Grußformel.

Vaya con Dios steht außerdem für:
 Vaya Con Dios, eine belgische Musikband (1986–1996) 
 Vaya con Dios (Film), einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2002